Anders Huss kan syfta på:

Anders Huss (politiker) (1841–1903), svensk kronofogde och riksdagsman
Anders Huss (ishockeyspelare) (född 1964), svensk ishockeyspelare